Atak na Kadyks (1587)
 Atak na Kadyks (1596)

Zobacz też